«Enough» puede referirse a:

 Enough (2002), película estadounidense dirigida por Michael Apted y protagonizada por Jennifer López;
 Enough (2009), canción del álbum My Winter Storm de Tarja Turunen.
 Enough (2018) , EP del grupo de chicos Boy Story.